In 2006 werd het 94ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 26 november 2005 tot 9 april 2006. Paysandu werd kampioen.

Voorronde

Eerste fase

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para